Георгіос Авероф — грецький комерсант, президент НОК Греції
 «Георгіос Авероф» — броненосний крейсер типу «Піза»